Konstellation har flere betydninger:
 Konstellation (stjernebillede) – himmellegemers indbyrdes stilling på et givet tidspunkt.
 Konstellation (konstruktion) – noget bevidst konstrueret, som er sat sammen af meget forskellige faktorer.

Se også 
 Constellation